Plaats in Indonesië
 Tanggungan (Baureno), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tanggungan (Gudo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Tanggungan (Ngraho), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tanggungan (Pucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java